Die Swedish Open 2017 im Tischtennis waren das zwölfte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 13. bis 19. November 2017 im schwedischen Stockholm statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Swedish Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. August 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. August 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Stockholm
Tischtenniswettbewerb in Schweden
Tischtennisveranstaltung 2017